Dávid Gróf – calciatore ungherese
 Ödön Gróf – nuotatore ungherese
 Stanislav Grof – psichiatra ceco